Kluzák může být
 kluzák – fiktivní závodní vznášedlo z filmu Star Wars
 kluzák – bezmotorové letadlo
 lidový název houby klouzku obecného (Suillus luteus)
 české příjmení
 Zdeněk Kluzák (1926–2003) – český mykolog

Reference